Fritz Landauer ist der Name folgender Personen:

* Fritz Landauer (Architekt) (1883–1968), deutscher Architekt
 Fritz Landauer (Unternehmer) (1898–1977), deutscher Unternehmer